Aardrijkskunde
 Pen, nederzetting in de Indiase staat Maharashtra

Biologie
 Pen, een stevige vogelveer, of de schacht ervan
 Slagpen, de grootste van de vier soorten veren van een vogel

Personen met de achternaam Pen
 Frans Pen, Nederlands burgemeester
 Jan Pen (1814-1858), Nederlands burgemeester
 Jan Pen (1921-2010), Nederlands econoom, hoogleraar en columnist
 Joeri Pen, Wit-Russisch kunstschilder

Voorwerp
 Breipen, naald om mee te breien
 Insulinepen, instrument om insuline mee te injecteren
 Kroontjespen, stalen schrijfpen
 Pen, vogelveer (vb. een ganzenveer) die gebruikt wordt om te schrijven
 Pen, voorwerp om mee te schrijven
 Pen, metalen stift die onderdeel van een scharnier is
 Pen of spie, voorwerp dat een vaste of glijdende verbinding bewerkstelligt
 Pen of stylus, pennetje om aanraakschermen te bedienen
 Pen of wasknijper
 Rietpen, van bamboe gemaakte pen

Andere
 Pen-en-gatverbinding, een soort houtverbinding
 Penning, een situatie waarbij de beweeglijkheid van een schaakstuk beperkt is

Zie ook 
 PEN (doorverwijspagina)
 Le Pen (doorverwijspagina)
 Pin (doorverwijspagina)
 Het Gouden Pennetje, een voormalige aanmoedigingsprijs in de journalistiek